Раскаты — название населённых пунктов в России:

 Раскаты — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Раскаты — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.